Gerhard Wagner je jméno následujících osob:

 Gerhard Wagner (admirál) (1898–1987) – německý námořní důstojník
 Gerhard Wagner (biochemik) – německý biochemik, Harvard Medical School
 Gerhard Wagner (fotbalista) (* 1944) – německý fotbalista
 Gerhard Wagner (lékař) (1888–1939) – německý lékař, Reichsärzteführer
 Gerhard Wagner (kněz) (* 1954) – rakouský katolický kněz
 Gerhard Wagner (sociolog) (* 1958) – německý sociolog
 Gerhard Wagner (spisovatel) (1950–2011) – německý spisovatel